B 222 steht für:

 die Bundesstraße 222 in Deutschland
 die Wiener Vororte Straße in Österreich

Abkürzung